ślinowy test Snydera na podatność na próchnicę
Miejscowości w USA:
 Snyder – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Morgan
 Snyder – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Snyder – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kiowa
 Snyder – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Scurry
Gminy w USA:
 Snyder (ang. Snyder Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Snyder (ang. Snyder Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Snyder (ang. Snyder County) – w stanie Pensylwania
Osoby:
 Gary Snyder – amerykański poeta
 Timothy Snyder – amerykański historyk
 Zack Snyder – amerykański scenarzysta i producent filmowy